Privilege oder Privilège steht für:

 Privilege (Diskothek), Diskothek auf Ibiza
 Privileg (Film) (engl.: Privilege), britischer Spielfilm von 1967
 Privilège Marine, ein französischer Katamaranhersteller
 Privilege Style, spanische Fluggesellschaft

siehe auch:
 Privileg (Begriffsklärung)